Іота — місто в окрузі Олмстед, штат Міннесота
 Іота — тауншип в окрузі Олмстед, штат Міннесота

Див. також 
 Йота (значення)
 Yota
 IOTA